Румыния Мастерс 2018 () — не рейтинговый снукерный турнир, который прошёл с 14 по 18 марта 2018 года в Бухаресте (Румыния). Турнир был одобрен WPBSA и входил в план соревнований сезона 2017/18. 12 из 16 игроков Мирового рейтинга приняли участие в этом коммерческом турнире.

Победителем стал валлиец Райан Дэй (2-я победа в сезоне), обыграв 10-8 Стюарта Бинэма.

Призовой фонд 

 Победитель 44,200 £
 Финалист  £
 Полуфиналисты  £
 Четвертьфиналисты  £
 1/8 финала  £
 Высший брейк(сенчури) : TBC  £
 Наивысший брейк(147) : TBC  £
 Всего: 176,800 £

Турнирная сетка 
Номер участника, соответствует номеру спортсмена в мировом рейтинге.

* <small> Марк Кинг заменил Шон Мерфи после жеребьёвки.

Финал

Сенчури 

Всего сотенных серий:11

Примечания

Ссылки 

2018
2018 год в снукере
Март 2018 года